Bernhard Jagoda – politico tedesco insignito di numerose onorificenze
 Flory Jagoda – cantante bosniaca
 Genrich Grigor'evič Jagoda – politico e militare sovietico, membro della GPU
 Jagoda: Fragole al supermarket – film del 2003, diretto da Dušan Milić e prodotto da Emir Kusturica